Комари могу бити:

 Комари (Лукавац), насељено мјесто у општини Лукавац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Комари (Крешево), насељено мјесто у општини Крешево, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ